Maissiat peut désigner :

Patronyme

 Adolphe Ambroise Joseph Hubert Maissiat (1804-1889), général français.

Pseudonyme
 la chanteuse Maissiat

Toponyme
 un hameau de la commune de Dortan

Médecine 
 le tractus ilio-tibial (ancienne bandelette de Maissiat)